Brignac (Morbihan) – francuska gmina w regionie Bretania
 Brignac (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon